

Localidades
 Mérida (Espanha) — capital da região da Estremadura, Espanha
 Mérida (México) — capital do estado de Iucatão, no México
 Mérida (estado) — estado na Venezuela
 Mérida (Venezuela) — capital do estado com o mesmo nome, na Venezuela

Pessoas
Fran Mérida

Outros
11193 Merida - um asteroide
Princesa Merida - uma personagem fictícia e a protagonista do filme Brave

}

Desambiguações de topônimos